F18 oder F 18 steht für:
 F18 (Bootsklasse), eine Bootsklasse für Sportkatamarane
 HMS Flamingo (F18), eine Sloop der Black-Swan-Klasse der Royal Navy
 Schnüffeln (Drogenkonsum), psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel nach dem ICD-10-Code
 BMW F18, ein PKW-Modell

F-18 steht für:
 McDonnell Douglas F/A-18 Hornet, ein zweistrahliges Mehrzweckkampfflugzeug des US-Flugzeugbauers McDonnell Douglas
 Boeing F/A-18 Super Hornet, eine Weiterentwicklung dieses Flugzeugs, das inzwischen vom Boeing-Konzern hergestellt wird
 Fluor-18, ein radioaktives Isotop des chemischen Elementes Fluor; siehe Liste der Isotope/bis Ordnungszahl 10#9 Fluor
 Piflufolastat F-18, durch Fluor-18 radioaktive chemische Verbindung für den diagnostischen Nachweis bestimmter Formen des Prostatakrebs mittels Positronen-Emissions-Tomographie

F18